«Герника» (; ) — баскский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Бискайя. Клуб основан в 1922 году, домашние матчи проводит на стадионе «Урбиета», вмещающем 3 000 зрителей. В Примере и Сегунде команда никогда не выступала, лучшим результатом является 9-е место в сезоне 1996/97.

Сезоны по дивизионам 
 Сегунда B — 10 сезонов
 Терсера — 33 сезона
 Региональная лига — 46 сезонов

Достижения 
 Терсера
 Вице-чемпион (3): 2005/06, 2007/08, 2014/15

Текущий состав

Известные игроки и воспитанники 
  Чема Аньибарро
  Горка Ираисос
  Койкили
  Ариц Лопес
  Мигель Анхель Лотина
  Сендоа
  Жоанн Дюво

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль клуба на futbolme.com

Футбольные клубы Испании
Футбол в Стране Басков